

Старквілл — місто, штат Колорадо
 Старквілл — місто, штат Міссісіпі